Roopensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Roopensaari (ö i Norra Savolax), 
 Roopensaari (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar